Le terme de bande R peut désigner plusieurs choses:
 En astronomie, la bande R  est la bande spectrale de couleur rouge dans le système photométrique de Johnson.
 En biologie, les bandes R sont les bandes obtenues après coloration des chromosomes au Giemsa et dénaturation thermique.